Fellow (camarada en inglés) puede referirse a:
 Fellow, una distinción académica;
 Research fellow, un puesto de investigación;
 Fellow, un emulador;
 Fellows, un lugar designado por el censo en California (Estados Unidos).